Тёс (нем. Töss, фр. Töss) — река в северо-восточной Швейцарии в кантоне Цюрих. Левый приток Рейна. Длина реки составляет 57 км.

Берёт начало в окрестностях гор Тёссток () и Шнебельхорн (), протекает по одноименной долине (Tösstal) рядом с Винтертур и Рорбас и впадает в Рейн у Фрайенштайн-Тойфен.

Ссылки 
 Toess (Töss) River

Реки Швейцарии
Притоки Рейна